Gommier rouge est un nom vernaculaire donné à différentes espèces d'arbres :
 Vachellia nilotica, une fabacée d'Afrique et d'Asie ;
 Bursera simaruba, le gommier rouge aux Antilles ;
 Eucalyptus camaldulensis, un eucalyptus surnommé  gommier rouge pour la couleur de son bois en Australie.

Voir aussi 
 Angophora costata, le gommier rouge de Sydney.

Arbre
Nom de plante ambigu